Le mot toscan peut être employé comme :
 nom commun : le toscan, groupe de dialectes romans parlés en Toscane ;
 adjectif, pour qualifier ce qui est relatif à la Toscane ;
 nom propre, un Toscan ou une Toscane est une personne habitant en Toscane, 

Un toscan ('toscano') est aussi un cigare toscan, cigare italien fermenté.

En architecture, l'ordre toscan est l'un des cinq ordres architecturaux.

Le nom Toscan peut également désigner :
 Toscan, un cheval trotteur français.

Patronyme 
 Daniel Toscan du Plantier, un producteur français.
 Sophie Toscan du Plantier, son épouse assassinée en 1996.
 Toscan, documentaire sur le producteur en question.
 Raoul Toscan (1884-1946), homme de lettres et artiste peintre français.
 Jean Toscan (1930-2014), acteur français.

Cinéma
 Toscan est un film documentaire consacré à Daniel Toscan du Plantier réalisé par Isabelle Partiot-Pieri en 2010.